Margarites bicostatus är en snäckart som beskrevs av J. H. McLean 1964. Margarites bicostatus ingår i släktet Margarites och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
bicostatus